Bernat Capó Plomer, ciclista mallorquí.
 Bernat Capó i Garcia, escriptor benisser.